Граф Александр Францевич Санти (1757—1806) — русский военный деятель итальянского происхождения, премьер-майор.

Биография 
Родился в 1757 году в семье геральдиста из Пьемонта Ф. М. Санти.

Участник ряда войн на стороне Российской империи. Отличился при осаде Очакова, участвовал в осаде Килии, затем Измаила, был тяжело ранен картечью в правое бедро. В 1794 году отличился при взятии Бреста, был награждён чином бригадира и имением в Минской губернии.

Участник Голландской экспедиции 1799 года, был год в плену у французов. По прибытии в Россию вышел в отставку и жил в Москве. Скончался 5 июня 1806 года и похоронен в Коломне.

С 1779 года был женат на дочери бригадира В. П. Лачинова — Елизавете Васильевне Лачиновой (1763—?).

Награждён орденами — Св. Анны 2-й степени с алмазами, Св. Владимира 3-й и 4-й степеней (с бантом), а также золотыми крестами за взятие Очакова и Измаила.

На рубеже 1990-х и 2000-х годов биография А. Ф. Санти была сфальсифицирована А. М. Горшманом, серийным фальсификатором, который «произвёл» его из майоров в генерал-майоры и «продлил» срок жизни на двадцать лет, «заставив участвовать» в Отечественной войне 1812 года.

Источники 
 Санти Александр Францевич // Российский Архив: История Отечества в свидетельствах и документах XVIII—XX вв.: Альманах. — М.: Студия ТРИТЭ: Рос. Архив, 1996. — С. 549. — [Т.] VII.

Примечания

Ссылки 
 Санти Александр Францевич
 Геральдист Петра Великого граф Франц Матвеевич Санти в истории Коломны и России

Графы
Коломенские уездные предводители дворянства